George Rodney kan syfta på bland andra:

* George Rodney, 1:e baron Rodney (1718–1792), brittisk amiral
 George Rodney, 2:e baron Rodney (1753–1802), brittisk politiker
 George Rodney, 3:e baron Rodney (1782–1842), brittisk peer
 George Rodney, 10:e baron Rodney (1953–2011), brittisk peer
 George B. Rodney (1803–1883), amerikansk politiker